Gan, Gàn  eller GAN kan syfta på:

Kultur 
 Gan (dialekt) – kinesisk dialekt som talas i Jiangxi
 Gan (film, 1953) – japansk spelfilm regisserad av Shiro Toyoda
 GAN – pseudonym för den svensk konstnären och författaren Gösta Adrian-Nilsson
 Gan – trolltyg i äldre samisk föreställningsvärld

Teknik
 GAN – för att kunna gå ifrån 3G/GSM till IP-telefoni under ett samtal, se Generic Access Network
 GAN – identifierar godsmottagare i samband med transporter, se Godsadresseringsnummer

Geografi

Frankrike 

 Gan, Pyrénées-Atlantiques, kommun, Département des Pyrénées-Atlantiques,

Israel 

 Ramat Gan, ort, Tel Aviv-distriktet,

Kina 

 Ganfloden – en flod som flyter norrut genom Jiangxi-provinsen
 Gàn –  en provins i södra Kina, se Jiangxi

Maldiverna 

 Gan, Laamu atoll, ö, 
 Gan (Gaafu Dhaalu), ö, 
 Gan (Adduatollen), ö,

Se även
Gahn
Ghan